Herald Sun Tour 2019 – 66. edycja wyścigu kolarskiego Herald Sun Tour, która odbyła się w dniach od 30 stycznia do 3 lutego 2019 na liczącej ponad 604 kilometry trasie wokół Melbourne, składającej się z pięciu etapów. Impreza kategorii 2.1 była częścią UCI Oceania Tour 2019.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2019
2019 w kolarstwie
2019 w Australii